Парк відпочинку — назва парків у низці населених пунктів України.

 Парк відпочинку (Берегове) — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у м. Берегове Закарпатської області
 Парк відпочинку (Дзензелівка) — колишній парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва в с. Дзензелівка Маньківського району Черкаської області. Сучасна назва — Парк ім. Прокопа Макаренка
 Парк відпочинку (Мужієво) — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області
 Парк відпочинку (Парк Перемоги, Мукачево) — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення в м. Мукачево Закарпатської області
 Парк відпочинку (Нові Санжари) — парк, а також ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в смт Нові Санжари Полтавського району Полтавської області

Див. також 
 Парк культури та відпочинку

Парки